Whitchurch hace referencia a:

 Whitchurch (Cardiff), Gales
 Whitchurch (Pembrokeshire), Gales

Inglaterra 
 Whitchurch (Buckinghamshire)
 Whitchurch (Devon)
 Whitchurch (Parroquia civil de Devon)
 Whitchurch (Hampshire)
 Whitchurch (Herefordshire)
 Whitchurch-on-Thames, Oxfordshire
 Whitchurch (Shropshire)
 Whitchurch (Bath and North East Somerset), Somerset
 Whitchurch (South Somerset), Somerset
 Whitchurch (Warwickshire)